Carl Johan Dyfverman henviser til:

 Carl Johan Dyfverman (kunstner) (1844–1892) – svensk billedhugger
 Carl Johan Dyfverman (landmåler) (1908–1995) – svensk landmåler